Chachnast Orhim - żydowskie społeczne towarzystwo filantropijne, zapewniające przyjezdnym Żydom przebywającym w danej miejscowości nocleg i możliwość spokojnego i bezpiecznego spędzenia czasu. 

Organizacje żydowskie